Nanhua ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Nanhua (南华县) im Autonomen Bezirk Chuxiong der Yi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Nanhua;
 der Stadtteil Nanhua (南化區) von Tainan in der Republik China auf Taiwan, siehe Nanhua (Tainan);

 den Nanhua-Tempel (南华寺) im Gebiet der bezirksfreien Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanhua-Tempel.